Petrone ist der Familienname folgender Personen:

 Gaia Petrone, italienische Mezzosopranistin
 Pedro Petrone (1905–1964), uruguayischer Fußballspieler
 Rocco A. Petrone (1926–2006), US-amerikanischer Ingenieur (NASA)
 Talíria Petrone (* 1985), eigentlich Talíria Petrone Soares, brasilianische Politikerin
 Vincenzo Petrone (* 1946), italienischer Diplomat